Borovo kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Borovo, kommun, Ruse, 
 Borovo (ort i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Borovo, 
 Borovo (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Gotse Deltjev,

Kazakstan 

 Borovskoj (ort), Qostanaj,

Kroatien 

 Borovo (ort i Kroatien), Srijem,